Gorenje d.d. - een Sloveense producent van onder andere witgoed

 Gorenje (Kočevje) - dorp in de Sloveens gemeente Kočevje
 Gorenje (Lukovica) - dorp in de Sloveense gemeente Lukovica
 Gorenje (Postojna) - dorp in de Sloveens gemeente Postojna
 Gorenje (Šmartno ob Paki) - dorp in de Sloveense gemeente Šmartno ob Paki

Plaatsnamen die beginnen met "Gorenje", allen in Slovenie

 Gorenje Blato
 Gorenje Brezovo
 Gorenje Brdo
 Gorenje Dole (Krško)
 Gorenje Dole (Škocjan)
 Gorenje Gradišče (Dolenjske Toplice)
 Gorenje Gradišče pri Šentjerneju
 Gorenje Grčevje
 Gorenje Jelenje
 Gorenje Jesenice
 Gorenje Jezero
 Gorenje Kališče
 Gorenje Kamence
 Gorenje Kamenje pri Dobrniču
 Gorenje Kamenje (Novo mesto)
 Gorenje Karteljevo
 Gorenje Kronovo
 Gorenje Laknice
 Gorenje Lakovnice
 Gorenje Medvedje selo
 Gorenje Mokro Polje
 Gorenje Mraševo
 Gorenje Otave
 Gorenje Podpoljane
 Gorenje Polje (Dolenjske Toplice)
 Gorenje Ponikve
 Gorenje pri Divači
 Gorenje pri Zrečah
 Gorenje Radulje
 Gorenje Selce
 Gorenje Skopice
 Gorenje Sušice
 Gorenje Vrhpolje
 Gorenje Zabukovje

Zie ook 
 Gorenjska - statistische regio in Slovenië
 Gorenja